Le Kickers Emden (BSV Kickers 1946 Emden) est un club de football allemand basé à Emden.

Historique 
 1946 : fondation du club  sous le nom de Blau-Weiss Emden
 1946 : le club est renommé BSV Kickers Emden

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de football en Basse-Saxe
Emden